Le qualificazioni del singolare  femminile del Brisbane International 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Vania King ultimo turno)
  Camila Giorgi (primo turno)
  Aleksandra Panova (primo turno)
  María Teresa Torró Flor (primo turno)

 Ksenija Pervak (qualificata)
 Kristýna Plíšková (ultimo turno)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (qualificata)
 Vesna Dolonc (primo turno)

Qualificate

  Ksenija Pervak
  Mónica Puig

  Bojana Bobusic
  Ol'ga Alekseevna Pučkova

Lucky Loser 

  Lesja Curenko

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
  

Brisbane International 2013
WTA Tour 2013